Парки:

 Парки — три богини судьбы в древнеримской мифологии.
 Парки, Рикки (род. 1956) — американский боксёр-профессионал.
 Парки — округ в штате Индиана, США.
 Парки — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.